Mustjala (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Mustjala (plaats), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa